In 2000 werd het 86ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 23 januari tot 8 juni en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro